Tupilác, Románia, Neamț megye
 falu Romániában, Vaslui megyében, Găgești községben